Tenisový turnaj WTA Andalucia Tennis Experience 2011 se konal ve dnech 2. – 10. dubna ve španělské Marbelle venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  'Viktoria Azarenková (vítězka)
  Světlana Kuzněcovová (semifinále)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (čtvrtfinále)
  Cvetana Pironkovová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Sara Erraniová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= V Azarenka
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Parra Santonja
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Hercog
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Pous Tió
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Rus
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= D Safina
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= M-T Torró-Flor
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= C Pironkova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Dulgheru
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Pivovarova
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= I Benešová
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= K Barrois
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Flipkens
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Cîrstea
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=2
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= S Errani
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= V Azarenka
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= L Pous Tió
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= D Safina
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= C Pironkova
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Dulgheru
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= K Barrois
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= S Errani
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= V Azarenka
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= D Safina
| RD3-score02-1=1r
| RD3-score02-2= 
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Dulgheru
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= S Errani
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= V Azarenka
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= S Errani
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 

| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= A Rezaï
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= R Vinci
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= S Záhlavová
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Niculescu
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= J Larsson
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Á Szávay
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Barthel
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2/WC
| RD1-team16= S Kuzněcova
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= K Zakopalová
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= L Domínguez Lino
| RD2-score02-1=63
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=60

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= I-C Begu
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= S Záhlavová
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06={{Nowrap| L Arruabarrena-Vecino}}
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Á Szávay
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= S Kuzněcova
| RD2-score08-1=62
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= K Zakopalová
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= I-C Begu
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04= S Kuzněcova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= I-C Begu
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=2/WC
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=4
}}

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská (1. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)  Vitalija Ďačenková /  Monica Niculescuová '' (semifinále)

 Pavouk   A Parra Santonja
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2= 
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= D Safina  Á Szávay
| RD3-score04-1=2r
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Errani  R Vinci
| RD4-score01-1='''6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=[5]
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Andalucia Tennis Experience
Tenis ve Španělsku v roce 2011